Scott Cooper (1970-), réalisateur et acteur américain ;
 Scott Cooper (1970-), entraîneur anglais de football.